La Honda NSF250RW es una motocicleta que ha sido modificada para poder cumplir el reglamento actual de la categoría Moto3. La NSF250RW es fabricada por Honda desde el 2014.

Especificaciones técnicas 
La motocicleta es una NSF250R con modificaciones en el chasis, motor, suspensiones y en la electrónica.

El motor es un monocilíndrico de cuatro tiempos, con una cilindrada de 250cc y cuatro válvulas. La disposición del cilindro está invertida respecto a la usualmente empleada en motocicletas monocilíndricas o de cilindros en línea, es decir, en la NSF250RW la admisión se realiza por el frontal y el escape descarga hacia atrás. Otra característica inusual del cilindro está su inclinación de 15 grados hacia atrás, para conseguir un mejor centrado de masas. La NSF250RW tiene como máximo 500 RPM.

Referencias 

NSF250RW